Søren Colding (né en 1972), footballeur danois ;
 Tobias Colding (né dans les années 1960), mathématicien danois.